Сіті-хол (, для невеликих міст — Таун-хол, ) — прийнята в англомовних країнах назва будівель органів міського управління (ратуш).

Відомі приклади:
 Сіті-хол (Торонто)

Див. також 
 Ратуша
 Ратгауз
 Отель-де-Віль
Ратуші